Lisice, životinje
 Lisice (1969), film 1969.

Naselja u BiH:
 Lisice (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški